Нестерівська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Нестерівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район